Yúpsovon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gypsochóri, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 
 Droseró (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar